Sebei peut désigner :
 Hassanine Sebei, un athlète tunisien
 les Sebei, une population du Kenya
 le sebei (ou sapiny), une langue kalenjin